

Miejscowości na Białorusi 

 Kardeliszki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.

 Kardeliszki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.